B1, B.I o B-1 puede referirse a:

 Vitamina B1, también conocida como tiamina.
 AEG B.I, un avión de reconocimiento alemán durante las Primera Guerra Mundial.
 B-1 Lancer, un bombardero estratégico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
 Char B1, un tanque francés utilizado durante la Segunda Guerra Mundial.

y también:
 una subclase de la clase de estrellas B.
 un estándar de formato de papel internacional (707 × 1000 mm), definido en el ISO 216.
 un nivel en el Marco común europeo de referencia para las lenguas.